Амьен-6 — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма.
 Амьен-6 — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Сомма.